Welcome Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Welcome Lake (Idaho), See im Lemhi County, Bundesstaat Idaho
 Welcome Lake (Michigan), See im Iosko County, Bundesstaat Michigan
 Welcome Lake (Pennsylvania), See im Pike County, Bundesstaat Pennsylvania